est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide acéturique, numéro CAS 
 acide 2-amino-4-oxo-butanoïque, numéro CAS 
 acide 4-amino-3-oxo-butanoïque, numéro CAS 
 3-nitrobutan-2-one, numéro CAS 
 N-formylcarbamate d'éthyle, numéro CAS 
 2-méthyl-3-(nitrométhyl)oxirane, numéro CAS 
 3-(nitrométhyl)oxétane, numéro CAS